Баи́м — слово, тюркского происхождения, обозначающее географическое место.

 Посёлок Баим, Баим-Чоргунчи (с 1948 по — пос. Тихое) — селение, существовавшее в 1784—1964 гг. на территории Крыма.
 Посёлок Баим — селение, возникшее в 1840-х гг. у устья речек Баим и Баимчик, при впадении их в р. Кия. С 1950-х гг. — посёлок в составе города Мариинска Кемеровской области (вросший в город южный пригород). 

 Баим (река) — река на севере Кемеровской области, левый приток реки Кия (которая сама является левым притоком реки Чулым).